Гольштейн ():

 Гольштейн — историческая область в Германии.
 Замок Гольштейн — ныне руинированный готический замок в Южномаравском крае Чешской республики, основан Гартманом из Гольштейна в XIII веке.
 Танковая дивизия «Гольштейн» — тактическое соединение вермахта во Второй мировой войне.

Фамилия 
 Гольштейн, Амалия София (1748—1823) — датская дворянка и придворная дама.
 Гольштейн, Геннадий Львович (род. 1938) — российский джазовый альт-саксофонист, флейтист, кларнетист, аранжировщик и композитор, педагог.
 
 Гольштейн, Фридрих Август фон (1837—1909) — немецкий дипломат.
 Гольштейн, Франц фон (1826—1878) — прусский композитор.
 Гольштейн — до 1942 г. название села Верхняя Куланинка в Камышинском районе Волгоградской области.

 Хольстейн, Ульрик Адольф (1664—1737) — датский государственный деятель.

 «Хольштайн» — немецкий футбольный клуб из города Киль.
 «Хольштайн-Штадион» — стадион в городе Киль.

См. также 
 
 Ольденбург-ин-Хольштайн
 
 Holstein (станция метро)

Примечания